Тегеран 2016 — другий турнір серії Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 років, що проходив у Тегерані з 10 по 23 лютого 2016 року.

Загальна інформація 
 Категорія турніру: 11-а (середній рейтинг: 2503,25).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 10 лютого
 Ігрові дні: 11-14, 16-19, 21-23 лютого
 Вихідні дні: 15, 20 лютого
 Закриття турніру: 23 лютого
 
Час початку партій (київський) — 13.30 год., останній тур  — 11.30 год.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го ходу.

Учасниці 

жирним  — місце в рейтингу станом на лютий 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2015/2016 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн партій турніру на chessbomb 
 Онлайн партій турніру на chessdom 
 Регламент Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 
 Гран-прі Тегеран 2016 на сайті chesspro.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2016
Лютий 2016